Ра́квиц () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Лейпциг. Входит в состав района Северная Саксония.

Население составляет 5018 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 15,03 км². Официальный код — 14 3 74 290.

Коммуна подразделяется на 7 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии